Il Sentiero – uno dei principali concetti della filosofia cinese
 Il sentiero – film del 2010 diretto da Jasmila Žbanić
 Il sentiero – romanzo di Peter May del 2016